Анджелика () — катайская принцесса (дочь катайского царя Галафрона), дева-воительница, один из центральных персонажей в рыцарских поэмах «Влюблённый Роланд» Боярдо и «Неистовый Роланд» Ариосто. 

Её брат Аргалий дал ей волшебное копье, также она владеет волшебным кольцом, подаренным ей Руджьером. В неё безуспешно влюблен Роланд, а Анджелика безответно влюбляется в Ринальда, выпив воды из волшебного источника, но излечивается (1-й роман). В следующей книге она выступает в сюжете, параллельном истории Персея и Андромеды, причем её спасителем становится Руджьер. Её возлюбленным становится мавр Медор, что вызывает неистовство Роланда, она уезжает вместе с ним на родину. На протяжении поэмы она постоянно убегает практически от всех молодых людей, с которыми её сталкивает её судьба.

В искусстве 
Эта героиня была популярна в изобразительном искусстве в XVI-XIX века, по большей части — в XVI-XVII века.

Произведения

 Влюблённый Роланд
 Неистовый Роланд

Примечания 

Вымышленные принцессы
Персонажи рыцарских романов